Breznica (Bułgaria)
 Breznica (Słowacja)
 Breznica (żupania varażdińska)
 Breznica (gmina Prevalje)
 Breznica (gmina Žirovnica)